Van Dyck bzw. van Dyck ist der Familienname folgender Personen:

 Annette van Dyck-Hemming (* 1965), deutsche Musikwissenschaftlerin
 Anthonis van Dyck (1599–1641), flämischer Maler
 Daniel van den Dyck (1614–1663), flämischer Maler
 Ernest van Dyck (1861–1923), belgischer Journalist, Autor und Opernsänger (Tenor)
 Floris van Dyck (1575–1651), niederländischer Maler
 Frans Van Dyck (1923–2018), belgischer Jazz- und Unterhaltungsmusiker
 Jeff van Dyck (* 1969), kanadischer Komponist
 Karen Van Dyck (* 1961), Neogräzistin und Komparatistin 
 Stephen van Dyck (* 1951), australischer Zoologe

Siehe auch:
 Van-Dyck-Braun, eine Farbe aus dem Pigmentstoff Kasslerbraun
 Dyck
 Van Dijk
 Van Dijck
 Van Dyk
 Van Dyke